Julian Nott (1944–2019) brit léghajós
 Julian Nott (1960) brit zeneszerző